СРТ — аббревиатура, может означать:

Латиница
 CPT (Carriage Paid To) — международный торговый термин Инкотермс.
 CPT (Cost Per Thousand) — термин медиапланирования.
 CPT-инвариантность — симметрия физических законов при преобразованиях инверсии заряда, чётности и времени.

Кириллица
 Скоростная радиотелеграфия